Kuta Cane (Koetatjane, Kotacane) is een plaats in Atjeh, Indonesië. Het is de hoofdstad van het regentschap Aceh Tenggara.

Plaats in Atjeh